Il singolare dell'ATP Volvo International 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

José Luis Clerc era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Ivan Lendl.

Lendl ha battuto in finale 6–3, 6–2 José Higueras.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1982